Janecki ist der Familienname von:

Marcelli Janecki (1855–1899), preußischer Offizier und Genealoge
Stanisław Janecki (1955-), polnischer Journalist und Publizist